Haparanda (gemeente); gemeente in Norrbottens län, Zweden;
Haparanda (stad); belangrijkste plaats in die gemeente;
Haparanda hamn; een vissershaven nabij Haparanda;
Haparandalijn; een opgeheven spoorlijn tussen Boden en de plaats Haparanda.